Grzybowiec – szczyt w Karkonoszach
 Grzybowiec – wzniesienie w Tatrach Zachodnich
 Grzybowiec – wzniesienie na Przedgórzu Sudeckim
 Grzybowiec – osada w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica